

Оберлін — місто, штат Канзас
 Оберлін — місто, штат Луїзіана
 Оберлін — місто, штат Огайо
 Оберлін — переписна місцевість, штат Пенсільванія